Universität von Córdoba steht für:

 Universität Córdoba (UCO), staatliche Universität in Córdoba, Andalusien, Spanien
 Nationale Universität Córdoba (UNC), Universität in Córdoba, Argentinien
 Katholische Universität Córdoba (UCC), katholische Privatuniversität mit Hauptsitz in Córdoba, Argentinien.
 Universidad de Córdoba (Kolumbien) (Unicor oder Unicórdoba), Universität mit Hauptsitz in Montería, Córdoba, Kolumbien